Název Mlynářovice má více sídel:
 Mlynářovice (Plánice), část města Plánice v okrese Klatovy
 Mlynářovice (Volary), část města Volary v okrese Prachatice